Здесь приведён список действующих метрополитенов мира, согласно их определению Международным союзом общественного транспорта и Робертом Швандлем, автором более 30 книг о метро. На декабрь 2019 года в мире насчитывается 201 система метрополитена в 187 городах 59 стран. Первым метрополитеном стал Лондонский, открытый в 1863 году и впервые электрифицированный в 1900 году. Самым загруженным является Пекинский метрополитен. По количеству станций лидирует Нью-Йоркский метрополитен, а по длине линий Шанхайский метрополитен.

Определение 
Согласно определению Международного союза общественного транспорта, метро — это преимущественно внутригородская пассажирская транспортная система с собственными железнодорожными путями, полностью отделённая от автомобильного и пешеходного трафика. Оно не обязательно проходит только под землёй. Возможно расположение также на эстакадах или на поверхности при соблюдении условия непересечения с другими видами трафика. Роберт Швандль добавляет к этому определению ещё и маленькие интервалы движения составов. Также для определения метрополитена не имеет значения тип подвижного состава, ширина колеи, вид путей (обычные ж/д пути или монорельс) и контактной сети (воздушная или контактный рельс), наличие водителя или автоматической системы управления.

Не включённые в список ниже легкорельсовые транспортные системы (ЛРТ) отличаются от метрополитена наличием пересечений между линиями одной системы и уличным трафиком в одном уровне. Также они имеют более низкую пропускную способность и не всегда являются внутригородскими. Пригородные поезда отличаются тем, что делят свои линии с грузовыми поездами и поездами дальнего следования и предназначены в основном для междугородних перевозок.

Список действующих метрополитенов 
По состоянию на 2022 год

Строящиеся метрополитены

См. также 
 Список метрополитенов по протяжённости линий
 Список метрополитенов по годовому пассажиропотоку
 Список стран по показателям метрополитенов

Примечания

Ссылки 

 UrbanRail.Net
 World Metro List (at Metro Bits)
 Сравнение размеров метрополитенов мира
 

Метро